Swan Songs er et debutalbum fra det amerikanske rapcore band Hollywood Undead.

Spor

Eksterne henvisninger 
 

Nu-metalalbum
Rockalbum fra USA
Rapalbum